Moonwalk může znamenat:

 Moonwalk – taneční pohyb
 Moonwalk (autobiografie) – vlastní životopis Michaela Jacksona